Jim Davis amerikai színész, a Dallas című sorozat szereplője.
 Jim Davis amerikai képregényrajzoló, Garfield megalkotója